La Temporada 1958 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1958.

Torneos locales

Primera división
Esta temporada se jugó con un número par de equipos (14).

Segunda división

Copa Chile

Selección sub-20

Enlaces externos
RSSSF Chile 1958
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Chile en 1958
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 1958